Foiano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Foiano di Val Fortore, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 
 Foiano della Chiana, kommun, Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Italienförgreningar